Zivilgemeinde steht für:

 Zivilgemeinde (Hessen), eine mit den Kirchengemeinden gekoppelte Gemeindeart im Land Hessen, Deutschland
 Zivilgemeinde (Kanton Zürich), eine seit 2010 der Vergangenheit angehörende Gemeindeart im Kanton Zürich, Schweiz